1602 может означать:
 1602 — натуральное число между 1601 и 1603.
 1602 год — невисокосный год григорианского календаря.
 Anno 1602 («В 1602 году») — градостроительная видеоигра, разработанная австрийской компанией Max Design, 1998 год.